Carter Lake peut désigner :

 Carter Lake, une ville de l'État d'Iowa
 , un lac en Colombie-Britannique
 , un lac en Nouvelle-Écosse
 , lac de l'État de Géorgie aux États-Unis